Výstřednost může být:

 výstřednost (chování) – výstřední lidské chování
 výstřednost kuželosečky – geometrický pojem
 excentricita dráhy – fyzikální pojem